Botànica:
 Matafaluga o batafaluga, anís
 Matafaluga borda, alcaravia
 Altres:
 Faluga (embarcació), tipus d'embarcació de vela llatina
 Faluga (mitologia), personatge de la mitologia catalana
 Faluga Racing, empresa catalana dedicada al kàrting
 Cau Faluga, casa modernista de Manlleu